Дербито ПФК Ботев (Пловдив) – ПФК Левски (София) е историческо съперничество между два от най-титулуваните и подкрепяни футболни отбори на Пловдив и София. На ниво „А“ група двата тима са изиграли общо 138 мача, като Ботев има 40 победи срещу 76 за Левски, а 22 мача са завършили без победител. Головата разлика е 153 на 250 в полза на Левски.

Най-голямата победа за Ботев е 6:1 (което е и най-голямата загуба на Левски в „А“ група), постигната през 1961г., а за Левски е 6:0, постигната два пъти – през 1998г. и 2008г.

Класирания на двата отбора в „А“ група (1948–2020) 

• Общо: Ботев се е класирал 6 пъти по-високо, а Левски 66 (към края на сезон 2019–20).

Източници 

Футболни дербита в България